Hagentor steht für
Hagentor (Haldensleben)
Hagentor (Hildesheim)